Aleksandr Tkačëv – ex ginnasta sovietico naturalizzato russo
 Pëtr Nikitič Tkačëv – rivoluzionario e scrittore russo
 Sergej Tkačëv – calciatore russo
 Vladislav Tkačëv – scacchista francese di origine sovietica